En Pologne, Błonie peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Błonie, village.

dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Błonie, village.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Błonie, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Błonie, village du powiat de Łęczyca,
 Błonie, village du powiat de Radomsko.

dans la voïvodie de Lublin
 Błonie, village.

dans la voïvodie de Lubusz
 Błonie, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Błonie est une gmina mixte du powiat de Varsovie-ouest,
 Błonie, ville du powiat de Varsovie-ouest,
 Błonie, village du powiat de Piaseczno,
 Błonie, village du powiat de Radom.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Błonie, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Błonie, village.